Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem rozgrywany w dniach 22–28 kwietnia 2013 roku w Marrakeszu na kortach ziemnych o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Afryce